Hyde Parker kan syfta på:

* Hyde Parker (1714–1782), brittisk viceamiral
 Hyde Parker (1739–1807), brittisk viceamiral
 Hyde Parker (1786–1854), brittisk viceamiral